Bünzli ist einerseits ein Schweizer Familienname, anderseits im Schweizerdeutschen eine abwertende Bezeichnung für eine geistig unbewegliche, kleinkariert denkende und ausgeprägt gesellschaftskonforme Person, mithin ein Synonym für Spiessbürger.

Familienname 
Der Familienname Bünzli ist im Zürcher Oberland alteingesessen.

Die sprachliche Herkunft ist nicht klar; im Wesentlichen gibt es zwei Thesen.
 Eine Interpretation führt den Namen auf das mittelhochdeutsche binez, binz ‚Binse, grasartige Sumpfpflanze‘ zurück, das auch als Ortsbezeichnung auftritt, beispielsweise Binz in der Gemeinde Maur (Kanton Zürich) oder im (nicht mehr zuweisbaren) Hofnamen (bi den) Binzen. Nach dieser Interpretation wäre Bünzli ein Wohnstättenname.
 Eine andere Interpretation führt den Namen auf das mittelhochdeutsche bunze «geeichtes Weinfass» zurück. Damit stünde am Ursprung der Übername für einen dicken Menschen.
 Die Rückführung von Bünzli auf einen althochdeutschen Vornamen Bunzo ist hingegen zweifelhaft, da die Existenz eines solchen fraglich ist.

Bekannte Namensträger:
 Franz Bünzli (1811–1872), Nationalrat und Stadtpräsident von Solothurn

Spiessbürger 
Die appellativische Bedeutung ‚Spiessbürger‘, die im modernen Schweizerdeutsch gang und gäbe ist, hat das Wort erst im Laufe des 20. Jahrhunderts bekommen. Der vierte Band des Schweizerischen Idiotikons, der 1901 abgeschlossen wurde, kennt sie jedenfalls noch nicht.

Ausgangspunkt für den Wandel vom Familiennamen zum Appellativ dürfte die ordentliche und sparsame Züs Bünzlin aus Gottfried Kellers Novelle Die drei gerechten Kammmacher (1856) sein. Zum Durchbruch aber hat der heutigen Bedeutung ‚Spiessbürger‘ wohl Fredy Scheim mit seiner populären Bühnenfigur Heiri Bünzli verholfen, die in seiner Dialektposse Käsefabrikant Heiri Bünzli und in den von ihm geschriebenen Filmen Bünzli’s Grossstadt-Erlebnisse (1930; Regie: Robert Wohlmuth) und Ohä lätz! De Bünzli wird energisch! (1935) die Hauptrolle spielt. Beide Filme sind verschollen.

Weblinks 

 Christoph Landolt und Martin Graf: Bünzli, in: Wortgeschichten, online veröffentlicht von der Redaktion des Schweizerischen Idiotikons, Beitrag vom 4. Juli 2012.
 Die Schweiz in einem Wort: Bünzli, Radiosendung auf SRF 3, 17. November 2013.

Einzelnachweise und Quellen 

Familienname
Bürgertum
Schimpfwort (Person)
Alemannisch
Ethnophaulismus